Шазел може да се односи на:

 Шазел (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шазел (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шазел (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Шазел (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шазел“